Кубок Англии 1975/76 — 95-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире одержал «Саутгемптон», обыгравший в финале на «Уэмбли» «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил  на 83-й минуте.

Первый раунд 
Матчи первого раунда были сыграны 22 ноября 1975 года. Переигровки — 24-26 ноября.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были сыграны 13 декабря 1975 года. Переигровки — 15 и 17 декабря.

Третий раунд 
Большая часть матчей была сыграна 1-3 января. Переигровки — 6 и 7 января.

Четвёртый раунд 
Игры четвёртого раунда были запланированы на 28 января. Переигровки — на 2 февраля.

Пятый раунд 
Игры этого раунда были сыграны 14 февраля. Переигровки — 17 и 18 февраля.

Шестой раунд 
Игры шестого раунда были сыграны 6 марта. Единственная переигровка — 9 марта.

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 The FA.com — Архив Кубка ФА
 Кубок ФА на BBC.co.uk
 Новости Кубка ФА на Reuters.co.uk

1975
Англия
Футбол в Европе в 1975 году
Футбол в Европе в 1976 году
Спорт в Великобритании в 1975 году
Спорт в Великобритании в 1976 году